Ормайстеги (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 6,77 км². Население — 1319 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

История 
Город основан в 1615 году.

Виадук Ормайстеги 

Виадук Ормайстеги принадлежит к железной дороге Мадрид—Ирун. Это металлическое сооружение по ошибке приписали Гюставу Эйфелю, поскольку он был построен другим французским инженером Александром Лаваллэ в 1863 году. Он 286 м в длину и 35 м высотой в точке наибольшей неровности ландшафта. Он был разрушен во время гражданской войны в Испании и полностью перестроен в 1940 году. В 1996 году он перестал использоваться как устаревший, и построили современный железнодорожный виадук рядом. Чтобы избежать его разрушения, он был объявлен историческим памятником, так как за более чем 130-летнюю историю он превратился в символ Ормайстеги.

Население

Примечания

Ссылки 
  

Населённые пункты Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа